Правительство Башкирской АССР — в разное время именовались по-разному:
 Башревком (1919—1920)
 Совет народных комиссаров Башкирской АССР (1920—1946)
 Совет министров Башкирской АССР (1946—1990)